Су́здальская рега́та на швертбо́тах Лагу́на-Ко́мби — традиционное ежегодное любительское соревнование по парусному спорту на короткие дистанции, состоявшее из серии гонок на швертботах «Лагуна-Комби», прототипом которых были лодки «Пионер» и «Лагуна». Соревнования длились в течение одного дня. Проводились с 2011 по 2019 год на Нижнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге.

А началось всё с того, что с 2010 года на 3-м озере в Шувалове стали проводить парусную «Суздальскую регату». Её руководителем и идейным вдохновителем стал спортсмен и изобретатель Борис Ершов…
Первая регата нового класса дебютировала на Нижнем Суздальском озере в Петербурге в 2011 году, а в 2012 прошло уже пять подобных соревнований: в акватории Невы в районе Петропавловской крепости, на Курголовском озере в Кавголово и на других водоёмах Северо-Запада.В сезоне 2013 регата «Лагуна-Комби» укрепила свои позиции: число стартов стало больше, а уровень подготовки участников вырос. Многофункциональность «Лагуны-Комби» позволяет ей вписаться практически в любой российский водоём, благодаря чему швертбот в 2012 году принял участие в стартах на выезде — на Псковском озере и в московском яхт-клубе «Пирогово». В этом году поклонников паруса принял Череповец.Регаты на «Лагунах» проходят в два этапа: первый — групповые гонки, где каждая команда имеет минимум два шанса выйти в следующий круг соревнований, и второй — собственно финал…Главной целью этой регаты являлась популяризация парусного спорта и здорового образа жизни. Принять участие в ней мог любой желающий вне зависимости от наличия опыта хождения под парусом.

Организатором и спонсором Суздальской регаты на швертботах «Лагуна-Комби» был Борис Николаевич Ершов.
«Главная идея регаты «Лагуна-Комби»: яхтинг может быть доступным, — рассказывает конструктор лодки и организатор регат Борис Ершов. — Начинать ходить под парусом можно практически в любом возрасте, независимо от пола и профессии. И хотя потенциальные яхтсмены с нулевым опытом, но с большим желанием приобщиться к парусу для большинства яхтенных школ и яхт-клубов — неформат, они есть, и их будет ещё больше. И «Лагуна-Комби» даёт им возможность осуществить мечту. Спортивные результаты в данном случае во главу угла не ставятся. Участвовать в регате могут все желающие: и яхтсмены с опытом, и те, кто хочет приобщиться к парусу».«Лагуна-Комби» заточена на новичков: по условиям соревнований один человек в составе экипажа обязательно должен быть без опыта. А за первое участие в регате новоиспечённые яхтсмены награждаются призами. За два года с помощью стартов «Лагуны-Комби» к яхтингу приобщилось более 200 человек. Среди постоянных участников, и, кстати, постоянных чемпионов — яхтсмен Леонид Лалыко, который часто выступает в одной команде со своей семилетней внучкой Алисой. За рубежом подобные программы — походы на парусниках, яхтенный туризм, проведение регат выходного дня — реализуются в рамках госпрограмм и за государственный счёт. Регату «Лагуна-Комби» финансируют пока только организаторы, швертбот — спорт неолимпийский…

При открытии регаты Борис Ершов напомнил участникам и зрителям соревнования, что традиция парусного спорта на Суздальских озёрах началась в конце XIX века:
…И действительно, сохранившиеся фотографии того времени дают нам прекрасное представление о широком развитии столетие назад водного спорта на берегах ныне пребывающего в забвении Большого (Нижнего) Суздальского озера……В 1879 году на западном берегу озера был открыт Шуваловский яхт-клуб. Его основали капитан первого ранга П. Н. Назимов и вицекомандор Санкт-Петербургского Императорского речного яхт-клуба В. Ю. Познанский……Парусный кружок и гребной кружок «Фортуна» открылись здесь в 1888 году. Пристань парусного кружка находилась по соседству с причалами яхт-клуба. У «Фортуны» был даже свой пароход «Первенец», совершавший рейсы по озеру. Клуб имел богато декорированное помещение, работали теннисные корты……На Большом Суздальском озере открылась и первая в стране школа плавания, созданная здесь в 1908 году доктором медицины В. Н. Песковым. Репортажи о местных гонках появлялись во всех столичных газетах и журналах……Несмотря на нынешние достижения российского спорта в соревнованиях мирового уровня, акватория, некогда популярная у столичной публики, теперь доставляет радость общения с водой лишь узкому кругу любителей паруса и водных лыж. Мало, очень мало лодок на озёрной глади. Можно только приветствовать усилия энтузиастов, облюбовавших для своих регат на швертботах этот водоём и старающихся привлечь к парусному спорту горожан……Верю, что любые трудности преодолимы, и большое чистое озеро, находящееся прямо в черте города, будет полниться, к радости горожан, спортивными лодками…
…Следы благоприятного влияния союза на гребное дело не замедлили сказаться на ежегодных союзных гонках и выразились колоссальным успехом бывшей 1 июля (1907 г.) в Шувалове гребной гонки…
Суздальские озера в начале прошлого века были горячей спортивной точкой на карте города. Здесь располагался модный яхт-клуб, уважаемое гребное общество и прогрессивная школа плавания. Первым в Шувалово организовали яхт-клуб. Он был на хорошем счету в столице, его команды устраивали регаты на Большом Суздальском озере и принимали участие в парусных гонках на Финском заливе.

С 2017 по 2019 год организацией этой регаты занимался «Лагуна-Комби клуб».

Регата описана в авторитетных в среде маломерного флота журналах «Катера и Яхты», «Тарпон», «Yacht Russia».

Регата освещалась не только на муниципальных ресурсах, но и на ресурсах города федерального значения Санкт-Петербурга.
На федеральном сайте партии «Единая Россия» размещена информация о поздравлении участников регаты от имени помощника депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».
Сюжеты о регате были в топ-новостях телеканала «Санкт-Петербург».

Примечания 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2011 года
Спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург
Маломерный флот
Парголово
Регаты